(1778—1866) — французский ампелограф.
 Одар, Георг Александрович (1915—1982) — депутат Верховного Совета СССР.
 Одар, Фабьен (род. 1978) — французский футболист, вратарь.
 Одар — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.